San Mateo Mountains může být:

 San Mateo Mountains, pohoří v Cibola County, v Novém Mexiku
 San Mateo Mountains, pohoří v Socorro County, v Novém Mexiku